FKK-Club kann als Bezeichnung oder umgangssprachlich stehen für:

 Swingerclub
 Bordell
 Kontaktsauna (auch „Saunaclub“)

Siehe auch:
 Deutscher Verband für Freikörperkultur (DFK), Dachverband
 FKK
 Internationale Naturisten Föderation (INF)
 Nacktheit